

Алеур — село, Нерчинський район, Забайкальський край
 Алеур — село, Чернишевський район, Забайкальський край
 Алеур — селище, Чернишевський район, Забайкальський край
 Алеур — залізнична станція, Забайкальська залізниця

Див. також 
 Алеур 1-й
 Алеур 2-й